Het tennistoernooi van Wimbledon in 1968 bij de mannen werd voor de 82e keer gehouden van maandag 24 juni tot en met vrijdag 5 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Australiër Rod Laver won het toernooi voor de derde keer door in de finale zijn landgenoot Tony Roche met 6-3, 6-4 en 6-2 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk; dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook professionele spelers.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) zonder tiebreaksysteem. In elke set moest bij een  stand van 6-6 met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1968